Кабышев — фамилия.

Известные носители 
 Кабышев, Владимир Терентьевич (1938—2023) — советский и российский учёный-правовед, доктор наук, профессор.
 Кабышев, Сергей Владимирович (род. 1963) — российский учёный-правовед, кандидат наук, профессор, депутат Государственной Думы РФ.

См. также